Ballarini ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Ballarini (1937–2015), italienischer Fußballspieler
 Francesco Ballarini (um 1569–1627), italienischer Chorherr, Geistlicher, Protonotar und Pfalzgraf